ГТД:

 Грузовая таможенная декларация
 Газотурбинный двигатель
 Getting Things Done — «Как привести дела в порядок» — популярное выражение и название книги Девида Аллена, означает программу-приложение, с помощью которой упорядочиваются задачи, с функцией напоминания, и другими функциями, в зависимости от конкретного исполнения.